Daubeuf-la-Campagne, Eure
 Daubeuf-le-Sec, Seine-Maritime, voormalige gemeente
 Daubeuf-près-Vatteville, Eure
 Daubeuf-Serville, Seine-Maritime